Радим Гаврилович Гаре́цкий (; род. , ) — советский и белорусский геолог-тектонист, академик АН Белорусской ССР (с 1977).  Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1978).

Биография 
Родился 7 декабря 1928 года в городе Минск, в семье геолога Гавриила Ивановича Горецкого, одного из первых академиков Белорусской академии наук, племянник белорусского писателя и общественного деятеля Максима Горецкого.

В 1946 году поступил на геологоразведочный факультет Московского нефтяного института им. И. М. Губкина. Одновременно с учёбой в институте работал во Всесоюзном аэрогеологическом тресте.

После окончания учёбы в 1952 году был принят в отдел тектоники Геологического института АН СССР, где проработал до 1971 года. Он принимал активное участие в многочисленных научных экспедициях на территории Казахстана и Средней Азии.

В 1961 году защитил диссертацию на учёную степень кандидата геолого-минералогических наук.

В 1969 году — ученая степень доктора геолого-минералогических наук за работу «Тектоника молодых платформ Евразии». Благодаря ему были выяснены пространственно-временные закономерности размещения многих полезных ископаемых и открыт новый газоносный район в Приаралье.

В 1971 году вернулся в Минск и создал в Институте геохимии и геофизики АН БССР отдел геотектоники.

В 1972 году был избран членом-корреспондентом АН БССР, в 1977 году — действительным членом АН БССР и назначен директором Института геохимии и геофизики АН БССР, которым он руководил в течение 16 лет.

В 1980 году ему присвоено ученое звание профессора по специальности «Геотектоника».

В 1992—1997 годах — вице-президент Академии наук Беларуси.

По его инициативе с 1994 года в Республике Беларусь начал выходить новый научный журнал «Літасфера», главным редактором которого он является.

Благодаря его усилиям в Белорусском государственном университете (БГУ) в 1994 году после более чем 20-летнего перерыва вновь была начата подготовка геологов. Он организовал и возглавил кафедру динамической геологии. До 2000 года читал лекционные курсы в БГУ: «Геотектоника» и «Эволюция осадочных бассейнов».

Членство в организациях 
Он избран членом Американского геофизического союза (1993), иностранным членом Российской академии наук (1994), является почётным директором Института геологических наук НАН Беларуси (1995).

Награды и премии 
 Государственная премия СССР (1969) — за разработку Тектонической карты Евразии.
 Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1978) — за работу «Тектоника Белоруссии».
 Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1978).
 Орден Трудового Красного Знамени (1981).
 Премия Академии Наук СССР имени Н. С. Шатского (1985).
 Медали и два диплома Почета ВДНХ СССР.
 Медаль Мингео СССР «За заслуги в разведке недр, в ознаменование 100-летия образования геологической службы» (1982).
 Почётные грамоты Геологического общества СССР.
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Белорусской ССР (1988).
 Американский биографический институт присвоил почётное звание «Человек 1997 года».
 Международный биографический центр Кембриджа присвоил звание «Человек 1997—1998 годов».
 Включен в список выдающихся людей 20-го столетия с выдачей памятного диплома и медали (1998).
Медаль "100 лет БНР"(Рада Белорусской народной республики, 2019)

Библиография 
Автор около 600 научных работ, в том числе 65 монографий, особых изданий, карт.
 Тектонический анализ мощностей. М., 1960 (совм. с А. Л. Яншиным).
 Тектоника молодых платформ Евразии. М.: Наука, 1972.
 Тектоника Белоруссии. Мн.: Наука и техника, 1976 (в соавт.).
 Калиеносные бассейны мира. Мн.: Наука и техника, 1988 (в соавт.).
 Проблемы нефтегазоносности верхнепротерозойских и палеозойских комплексов Беларуси и Сибири. Мн.: БЕЛГЕО, 2003 (в соавт.).

Примечания

Ссылки 

 
 Академик Гарецкий Радим Гаврилович — НАН Беларуси
 Гарецкий Радим Гаврилович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Гарецкий Радим Гаврилович — портретная галерея РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
 Биография и библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Академики Национальной академии наук Беларуси
Академики Академии наук Белорусской ССР
Иностранные члены РАН
Сотрудники Геологического института РАН
Лауреаты премии имени Н. С. Шатского